Державні діячі:
 Іоанн VII Палеолог (1370—1408) — імператор Візантійської імперії
Релігійні діячі:
 Іоанн VII ( 707) — вісімдесят шостий папа Римський
 Іоанн VII Граматик (780—867) — патріарх Константинопольський
 Іоан VII Єрусалимський ( 966) — патріарх Єрусалимський